NUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nulato (Alaska) (Stati Uniti)